Чудинково — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 1 км к востоку от деревни Большое Загорье, в 17 км к северо-востоку от волостного центра, села Карамышево, и в 33 км к востоку от Пскова.

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Большезагорской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района